Фёдор Ми́нин:
 Минин, Фёдор Алексеевич (1709—1765) — один из первых русских исследователей Арктики. Участник Великой Северной экспедиции.
 Минин, Фёдор Иванович (1917—1952) — Герой Советского Союза.